Александр Ляпин:
 Ляпин, Александр Сергеевич (род. 1956) — советский и российский гитарист.
 Ляпин, Александр Юрьевич (род. 1985) — российский актёр.